Kali je lahko:

 Kali, boginja v hinduizmu
 Kali, naselje na otoku Ugljan
 borilna veščina